Bellevue (französisch für ‚schöne Aussicht‘) steht für folgende geographischen Objekte:

Verwaltungseinheiten und Orte:
 Bellevue GE, Gemeinde im Kanton Genf, Schweiz
 Bellevue (Hagenow), Wohnplatz von Hagenow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Bellevue-la-Montagne, Gemeinde im Département Haute-Loire, Frankreich
 Bellevue (Schweinfurt), Ortsteil von Schweinfurt, Bayern
 Bellevue, Distrikt in Alt-Saarbrücken, siehe Liste der Stadtteile Saarbrückens
 Bellevue, Ortsteil von Meudon bei Paris, Frankreich

in den Vereinigten Staaten:

 Bellevue (Dallas County, Alabama)
 Bellevue (Etowah County, Alabama)
 Bellevue (Arizona) im Gila County
 Bellevue (Arkansas) im Perry County
 Bellevue (Delaware) im New Castle County
 Bellevue (District of Columbia) im District of Columbia
 Bellevue (Bibb County, Georgia)
 Bellevue (Burke County, Georgia)
 Bellevue (Idaho) im Blaine County
 Bellevue (Illinois) im Peoria County
 Bellevue (Iowa) im Jackson County
 Bellevue (Kalifornien) im Sonoma County
 Bellevue (Kentucky) im Campbell County
 Bellevue (Bossier Parish, Louisiana)
 Bellevue (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Bellevue (Caldwell Parish, Louisiana)
 Bellevue (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Bellevue (Maryland) im Talbot County
 Bellevue (Massachusetts) im Suffolk County
 Bellevue (Michigan) im Eaton County
 Bellevue (Nebraska) im Sarpy County
 Bellevue (Erie County, New York)
 Bellevue (Schenectady County, New York)
 Bellevue (Ohio)
 Bellevue (Oregon) im Yamhill County
 Bellevue (Allegheny County, Pennsylvania)
 Bellevue (Washington County, Pennsylvania)
 Bellevue (York County, Pennsylvania)
 Bellevue (Davidson County, Tennessee)
 Bellevue (Shelby County, Tennessee)
 Bellevue (Texas) im Clay County
 Bellevue Place im Weber County, Utah
 Bellevue (St. Croix, Virgin Islands)
 Bellevue (St. Thomas, Virgin Islands)
 Bellevue (Virginia) im Bedford County
 Bellevue (Washington) im King County
 Bellevue (Wisconsin) im Brown County

in Kanada:
 Bellevue (Alberta)
 Bellevue (Newfoundland and Labrador)
 Bellevue (Ontario)
 Bellevue (Prince Edward Island)
 Bellevue (Saskatchewan)

Sonstige:
 Bellevue Forest, im Arlington County, Virginia
 Bellevue (Grenada)
 Bellevue Hills, im New Castle County, Delaware
 Bellevue-Inseln, Inselgruppe, Australien
 Bellevue Slough, Fließgewässer im Jackson County, Iowa
 Bellevue Lake, See im Bayfield County, Wisconsin
 Bellevue Pond, See im Middlesex County, Massachusetts

Bellevue steht für:

Baulichkeiten:
 Schloss Bellevue in Berlin, Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten
 Campagne Bellevue, Landsitz in Bern
 Palais Bellevue in Kassel, heute Brüder Grimm-Museum Kassel
 Haus Bellevue, Rittersitz in Kleve
 Schlösschen Bellevue, Sommerhaus in Lübeck
 Château de Bellevue in Meudon bei Paris
 Schloss Bellevue (Schönbrunn), Schloss in Schönbrunn (Saalburg-Ebersdorf)
 Villa Bellevue (Trier), Ruine
 Schloss Bellevue (Wien), Schloss in Wien
 Bellevue (LaGrange), Villa in Georgia, Vereinigte Staaten

 Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen
 Bellevue High School, Schule in Bellevue, Kentucky
 Bellevue-Baptistenkirche, Memphis, Tennessee
 Bellevue Mill, Mühle in Bellevue, Michigan 
 Bellevue Hospital, New York City, das älteste öffentliche Krankenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika
 Bahnhof Berlin Bellevue der Berliner S-Bahn
 Bellevue (Zürich), Platz in Zürich

Schiffe:
 Bellevue (Schiff, 1835), Passagierdampfschiff
 Bellevue (Schiff, 1986)
 Bellevue (Schiff, 1992)
 Bellevue, ehemaliger Name des 2006 gebauten Kabinenfahrgastschiffes Thurgau Silence
 Bellevue (Schiff, 2007)

Sonstiges:
 Bellevue Group AG, Schweizer Finanzgruppe
 Bellevue Manufacturing Company, Unternehmen in Hillsborough, North Carolina 
 Bellevue (Fernsehserie), eine kanadische Fernsehserie des Senders CBC Television aus dem Jahr 2017
 Bellevue (Zeitschrift), deutsche Immobilienzeitschrift

Siehe auch:
 Bellevue Township
 Bellevue Island
 Bellevue Hill
 Belle Vue
 Bellvue
 Pointe de Bellevue
 Villa Bellevue